Глухой переднеязычный носовой согласный — согласный звук, обозначаемый в фонетической транскрипции знаком [n̥] или [n̊].

Характеристика звука 
 Место образования: переднеязычный
 Способ образования: смычный
 Шумный согласный, глухой
 Пульмонический согласный

Распространение

Примечания 

Носовые согласные
Переднеязычные согласные